Wood [vud] (anglicky dřevo, les) může znamenat:

příjmení
 viz Wood (příjmení)

jiný význam
 Ed Wood (film) – americká komedie
 Engineered wood viz Kompozitní dřevo
 Pohřebiště Heath Wood – vikinské pohřebiště v Anglii
 Wood badge – skautský odznak a kurz
 Wood County – čtyři okresy v USA
 Wood-plastic composite – WPC, kompozitní materiál ze dřeva a polymeru

Podobná příjmení 
 Woods
 Woody
 Woodie